Schloss Waasen ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Waasen (Heiligenkreuz am Waasen) in Heiligenkreuz am Waasen, Steiermark 
 Schloss Waasen (Innviertel) in Moosbach, Oberösterreich